Sezóna 1994/1995 byla 20. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým HV 71 Jönköping. Poslední dva týmy první fáze hrály baráž o udržení proti nejlepším celkům druhé ligy.

První fáze

Druhá fáze

Play off

Čtvrtfinále 
Týmy z prvních čtyř pozic si svého soupeře pro čtvrtfinále mohly vybrat. Jako první volil vítěz základní části a na výběr byly týmy z 5. - 8. pozice.

 Djurgårdens IF - HV 71 Jönköping 0:3 (2:5, 2:3 P, 2:5)
 Malmö IF - Västerås IK 3:1 (4:3 P, 1:2 P, 5:3, 4:2)
 Luleå HF - Färjestads BK 3:1 (5:7, 8:4, 4:1, 3:2 P)
 Leksands IF - Brynäs IF 1:3 (3:2, 0:1, 3:4 P, 3:8)

Semifinále 
 Malmö IF - HV 71 Jönköping 2:3 (3:2 P, 4:0, 2:3 P, 3:5, 2:6)
 Luleå HF - Brynäs IF 2:3 (4:1, 6:3, 1:2 P, 3:4 P, 3:4 P)

Finále 
 Brynäs IF - HV 71 Jönköping 2:3 (4:2, 0:4, 3:2, 2:4, 4:5 P)

Lední hokej v roce 1994
Lední hokej v roce 1995
1994/1995
Sport ve Švédsku v roce 1994
Sport ve Švédsku v roce 1995